Нейзби — деревня в Западном Нортгемптоншире, Англия. Население прихода по переписи 2011 года составляло 687 человек. Деревня находится в 22,4 км к северу от Нортгемптона, в 21,3 км к северо-востоку от Давентри и в 11,2 км к югу от Маркет-Харборо.

История 
К 1086 году относят упоминание Нейзби в книге Страшного суда.

14 июня 1645 года в ходе английской Гражданской войны состоялось сражение при Нейзби, закончившееся поражением роялистов.

В 1837 году в Нейзби насчитывалось порядка 90 баптистов, что составляло 10,7% населения по переписи 1841 года.

В 1870-х годах лорд Клифден заменил глинобитные строения поселения краснокирпичными, ставшими представителями викторианской архитектуры.

Достопримечательности 
 
 Коттедж Катона
  
 Методистская церковь Нейзби
 Военный мемориал, посвящённый памяти участников первой мировой войны (копия льва с колонны Нельсона на Трафальгарской площади)

Литература 
  (1985). Naseby 1645: The Campaign and the Battle. London: Century Publications. ISBN 0-7126-0489-8.

Примечания 

Населённые пункты, основанные в VI веке
Населённые пункты Англии
Нортгемптоншир